Robert Townsend (zwemmer) (1943), Amerikaans acteur & regisseur
 Robert Townsend (acteur) (1957), Amerikaans acteur & regisseur